Amarpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Amarpur, Banka
 Amarpur, Tripura